est la formule brute de plusieurs isomères. 

 Procyanidine B1, un dimère de tanin condensé
 Procyanidine B2, un dimère de tanin condensé